

Patronyme
 Anne-Laure Jarnet, (1983–), est une actrice française.
 Thierry Jarnet, (1967–), est un jockey français.

Homonymie
Homonymie de patronyme